

Біляєвська — присілок, Слободський район, Кіровська область
 Біляєвська — присілок, Тарногський район, Вологодська область